Gaceta Sanitaria (Gac Sanit) es la revista oficial de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), publicada por Elsevier. Su contenido abarca todos los campos de la salud pública y la administración sanitaria, incluyendo la epidemiología, la prevención y la promoción de la salud, la gestión y la evaluación de políticas y de servicios, la economía de la salud, la salud ambiental y la salud internacional.

Es la revista internacional en español con mejor posición dentro del Journal Citation Reports en la categoría de Public Health, Environmental & Occupational Health.

La revista publica un número cada dos meses, más otros números suplementarios variables. Se edita en español desde 1987, y desde 2005 publica también artículos en inglés. En 1996 empieza la difusión a través de Internet, y en 2013 se abandona definitivamente la impresión en papel y se convierte en una revista en línea. La tirada aproximada estaba en torno a 4.000 ejemplares por número.

Historia 
En su formato actual, Gaceta Sanitaria nació en 1987 como continuación de Gaseta Sanitària de Barcelona, revista bimestral editada por el Instituto Municipal de la Salud del Ayuntamiento de Barcelona entre 1982 y 1986, y que este cedió a SESPAS. Sus antecedentes se remontan a la revista "Gaseta Sanitària de Barcelona", publicada mensualmente por el Cuerpo Médico del Ayuntamiento de Barcelona entre 1888 y 1910, y de forma más esporádica posteriormente.

Objetivos 
Gaceta Sanitaria pretende ser un instrumento útil de difusión y comunicación científica entre los profesionales de la salud pública y la administración sanitaria, con los objetivos generales de publicar la mejor investigación en su ámbito de actuación; contribuir como foro específico de debate de asuntos relevantes para la salud pública y las políticas sanitarias; animar la reflexión sobre los modelos actuales de práctica y organización de la salud pública y de sus servicios; e incrementar el conocimiento de los profesionales sobre los problemas de salud pública y sus soluciones.

Indexación 
La revista está indexada en todos los repertorios relevantes para ciencias de la salud, aparece en Science Citation Index (SCI) y en el Social Sciences Citation Index (SSCI) en la categoría de ‘Public Health, Environmental & Occupational Health’ y Health Care Sciences & Services.

Gaceta Sanitaria también está indizada en: Medline/PubMed, Índice Médico Español (IME), Scielo, Toxline, Cancerlit, Aidsline, Cab Health, Bibliomed, Cuiden, Index Medicus, Eventline, y Healthstar.

Factor de impacto 
En 2021  el factor de impacto de la revista fue de 2,479. Gaceta Sanitaria se sitúa además en el tercer cuartil en las categorías Public, Environmental & Occupational Health (edición Science Citation Index Expanded SCIE y Social Sciences Citation Index SSCI) y Health Policy & Services, cuarto cuartil en la categoría Health Care Sciences & Services (edición SCIE) del Journal Citation Reports, siendo la primera revista en lengua no inglesa. 

Gaceta Sanitaria tuvo su primer factor de impacto oficial en 2009 y fue de 1,172.

Directores de la revista 
 Josep María Antó (1987-1994)
 Fernando Rodríguez-Artalejo (1994-1999)
 Antoni Plasència (1999-2004)
 Esteve Fernández (2004-2010)
 Carme Borrell (2010-2016)
 Carlos Álvarez-Dardet Díaz (2016-)

Secciones 
Las secciones clásicas de Gaceta Sanitaria son: «Originales», «Revisión» y «Opinión». Hay otras secciones que permiten recoger otros aspectos relevantes del ámbito de la salud pública y la administración sanitaria, como son: «Debate», «Notas de Campo» y «Notas Metodológicas», «Protocolos».

Desde 2004 Gaceta Sanitaria publica también el Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Informe SESPAS) cada 2 años como número especial, con artículos revisados externamente e indexados en PubMed (anteriormente lo editaba como libro la SESPAS). Asimismo, la Asociación de Economía de la Salud (AES), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), y la SESPAS publican los resúmenes de sus congresos como números especiales.

Proceso editorial 

La presentación de manuscritos la revista se hace a través del Editorial System Manager de Elsevier. Gaceta Sanitaria ofrece un calendario de publicación ágil, manteniendo al mismo tiempo rigurosa revisión por pares. Las decisiones tomadas por el Comité Editorial en 2019 han implicado un tiempo de respuesta de 3,1 días de media para el rechazo sin revisión externa, y de 37,2 días (o 5,31 semanas) en el caso de rechazo tras la evaluación por personas revisoras externas. La mediana entre la recepción y su aceptación definitiva de los manuscritos es de 11 semanas (datos de 2019). El porcentaje total de rechazo de manuscritos (de entrada y después de ir a evaluación externa) ha sido del 67,4.

Se cuenta con un sistema de producción electrónico que permite tener los manuscritos aceptados como «avance on-line» en la web en menos de 12 semanas desde su aceptación. La revista está disponible en Internet cada 2 meses, con la mayor parte de los contenidos (investigación original) en abierto. Además, se puede acceder libremente en la web al formato pdf de los artículos publicados desde el primer número de 1987.

Véase también 
 Informe SESPAS
 Salud pública
 SESPAS

Referencias 

Revistas médicas
Revistas científicas de España
Revistas científicas en español
Revistas científicas bimestrales
Publicaciones fundadas en 1987
Revistas publicadas por Elsevier
Revistas científicas de acceso abierto